Cape Scott kan syfta på följande:

Antarktis 
 Cape Scott, Antarktis, udde i Östntarktis

Grönland
 Kap Scott, udde i nordvästra Grönland